Granta bezeichnet:

 Granta (Literaturzeitschrift), ein britisches Literaturmagazin (seit 1979) mit Sitz in London
 Granta Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Granta Park, Park in Cambridge
 Lada Granta, Pkw-Modell von Lada
 die historische Bezeichnung von Cam